Czterej pancerni i pies – powieść Janusza Przymanowskiego
 Czterej pancerni i pies – polski serial telewizyjny w reżyserii Konrada Nałęckiego